Naarmann steht für:

 Berthold Naarmann (1930–2017), deutscher Bankmanager
 Privatmolkerei Naarmann